Шлем — головной убор, плотно облегающий голову и закрывающий уши. Средство (элемент формы одежды) индивидуальной защиты головы человека, надеваемое на голову, для защиты от травм и ранений и размещения специального оборудования (шлемофон, гермошлем и так далее).

Виды и типы шлемов 
 Военные:
 От древних времен до средневековья;
 Каска — шлемы более современного типа;
 Стальной шлем (СШ) — защитный шлем военнослужащего;
 Шлемофон — защитный шлем предназначен для лиц, работающих в условиях повышенного шума (механиков водителей, лётчиков и т. д.), совмещённый с ларингофоном. Гарнитура подключается к устройствам внутренней или (и) внешней связи:
 Авиашлем — шлемофон лётчиков, до высотных полётов;
 Шлемофон 6Б8 для экипажей бронетехники;
 Специального назначения:
 Водолазный шлем — защитный шлем водолаза;
 Гермошлем — защитный шлем лётчиков;
 Спортивный шлем — шлемы, используемые в спорте:
 Хоккейный шлем — шлемы, используемые при игре в хоккей с шайбой и мячом;
 Мотошлем — шлемы, используемые для езды на мотоцикле;
 Велошлем — шлемы, используемые для езды на велосипеде;
 Шлем скейтбордиста — шлемы, используемые для езды на скейтборде;
 Боксёрский шлем — шлемы, используемые в боксе;
 Горнолыжный шлем;
 Шлем для верховой езды — защитный головной убор для верховой езды;

См. также 
 Классификация шлемов

Примечания 

Одежда